Такмичење у бацању диска за жене на Олимпијским играма у Атини 2004. одржало се на Олимпијском стадиону Спиридон Луис 20. и 21. августа. Било је планирано да се такмичање у бацању диска одржи на античком стадиону Панатинаико, али је контатовано да на овом стадиону постоји опасаност по гледаоце, с обзиром на величину стадиона и дањине које постижу савремени бацачи диска. Одлучено је да се уместо такмичења у бацању диска на овом стадину одржи такмичење у бацању кугле.

За такмичење је било пријављено 42 такмичарки из 27 земаља. Такмичарке су биле подељене у две квалификационе групе по 21 такмичарку.

Земље учеснице 

  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)

  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)

Сатница

Рекорди пре почетка такмичења 
(19. августа 2004)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Да би се пласирале у финале, атлетичарке је требало да у квалификацијама постигну резултат бољи од 62,50. У финалу је учествовало најмање 12 такмичарки. Ако је број такмичарки које су испуниле задату норму већи од 12 све уллазе у финале, а ако је број мањи, попуна до 12 се врши према бољем резултату.

Квалификациону норму од 62,50 метра пребацило је 7 тамичарки (КВ), а пет се квалификовало према резултату (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.
Бацање диска на Летњим олимпијским играма